Низамова — женская форма фамилии .
 Низамова, Карина Лапгхаевна (род. 1992) — российская баскетболистка.
 Низамова, Лилия Ферхатовна (род. 1991) — российская синхронистка.